

Astronomia
 Cratere Corby – cratere sulla superficie di Marte

Geografia
 Corby – città del Regno Unito, nella contea inglese del Northamptonshire
 Collegio di Corby – collegio elettorale inglese

Persone
 Ellen Corby – attrice statunitense
 Poppy Corby-Tuech – attrice britannica di origine francese

Telecomunicazioni
 Samsung Corby GT-i5500 – smartphone prodotto da Samsung
 Samsung S3650 Corby –  telefono cellulare prodotto da Samsung